Saint-Rémy (französisch Remigius von Reims) steht für:
 Jeanne de Saint-Rémy (1756–1791), französische Adlige und Drahtzieherin der Halsbandaffäre
 St-Rémy (Baccarat), Kirchengebäude in der Stadt Baccarat

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Rémy (Ain), Département Ain
 Saint-Rémy (Aveyron), Département Aveyron
 Saint-Rémy (Calvados), Département Calvados
 Saint-Rémy (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Rémy (Côte-d’Or), Département Côte-d’Or
 Saint-Rémy (Deux-Sèvres), Département Deux-Sèvres
 Saint-Rémy (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Rémy (Saône-et-Loire), Département Saône-et-Loire

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Saint-Rémy-au-Bois, Département Pas-de-Calais
 Saint-Rémy-aux-Bois, Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Rémy-Blanzy, Département Aisne
 Saint-Rémy-Boscrocourt, Département Seine-Maritime
 Saint-Rémy-de-Blot, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Rémy-de-Chargnat, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Département Cantal
 Saint-Rémy-de-Maurienne, Département Savoie
 Saint-Rémy-de-Provence, Département Bouches-du-Rhône
 Saint-Rémy-de-Sillé, Département Sarthe
 Saint-Rémy-des-Landes, Département Manche
 Saint-Rémy-des-Monts, Département Sarthe
 Saint-Remy-du-Nord, Département Nord
 Saint-Rémy-du-Plain, Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Rémy-du-Val, Département Sarthe
 Saint-Rémy-en-Comté, Département Haute-Saône
 Saint-Rémy-en-Mauges, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire
 Saint-Rémy-en-Rollat, Département Allier
 Saint-Rémy-la-Vanne, Département Seine-et-Marne
 Saint-Rémy-la-Varenne, Département Maine-et-Loire
 Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Département Yvelines
 Saint-Rémy-l’Honoré, Département Yvelines
 Saint-Rémy-sur-Avre, Département Eure-et-Loir
 Saint-Rémy-sur-Creuse, Département Vienne
 Saint-Rémy-sur-Durolle, Département Puy-de-Dôme
 Braux-Saint-Remy, Département Marne